Блері́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2009). З 1 січня 2012 року об'єднався з Сен-Семфор'ян-ле-Шато в новий муніципалітет Блері-Сен-Семфор'ян.

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на південний захід від Парижа, 70 км на північ від Орлеана, 21 км на схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 310 осіб у працездатному віці (15-64 років) 242 були активні, 68 — неактивні (показник активності 78,1%, у 1999 році було 73,2%). З 242 активних працювало 228 осіб (116 чоловіків та 112 жінок), безробітних було 14 (7 чоловіків та 7 жінок). Серед 68 неактивних 35 осіб було учнями чи студентами, 20 — пенсіонерами, 13 були неактивними з інших причин.

У 2008 році у муніципалітеті числилось 173 оподатковані домогосподарства у яких проживало 508 осіб, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Блері на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Блері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар